Владѝмир Владѝмирович Кличко̀ () е бивш украински професионален боксьор, двукратен световен шампион в тежка категория (вж Списък с шампиони по бокс в тежка категория).

Състезава се професионално от 1996 до 2017 г. Брат е на бившия трикратен световен шампион в тежка категория Виталий Кличко. Двамата са считани за най-добрите боксьори на своето време, като периодът от 2004 до 2015 година е известен в бокса като „Ерата Кличко“.

Биография 
Владимир Кличко е роден на 25 март 1976 г. в Семипалатинск, Казахска ССР. Още като малък се мести със семейството си в Украйна.

Поради отличните си боксови умения, изключителна сила и на двете ръце, както и поради подвижността си, той е считан за един от най-великите шампиони в историята на тежката категория.

Става олимпийски шампион на Летните олимпийски игри в Атланта през 1996 г. в тежка категория (над 91 кг) и световен шампион по бокс при професионалистите във версиите: WBA (2011 – 28 ноември 2015), WBO (2000 – 2003, 2008 – 28 ноември 2015), IBF (2006 – 28 ноември 2015), IBO (2006 – 28 ноември 2015), а също така по версията на авторитетното списание The Ring (2009 – 28 ноември 2015).

Професионална кариера 
Владимир Кличко стартира професионалната си кариера през 1996 година след спечелването на олимпийското злато. През 2000 година нокаутира Крис Бърд за да спечели за първи път световната титла в тежка категория. През 2003 година губи титлата след изненадваща загуба от Кори Сандърс. Кличко решава да смени треньора си и започва работа с Емануел Стюърд, който променя боксьора от агресивен към значително по-дефанзивен на ринга. През 2005 Кличко се изправя срещу непобедения Самюъл Питър „Нигерийския кошмар“ в елиминационен двубой за нов претендент за световната титла. Украинецът побеждава след единодушно съдийско решение и на следващата година става световен шампион за втори път, отново след победа над Крис Бърд, печелейки титлите на IBF и IBO. Следват 18 поредни защити, като през 2008 г. след победа над Султан Ибрахимов добавя титлата на WBO. През 2009 г. след нокаут над Руслан Чагаев печели титлата на списание The Ring, а тази на WBA през 2011 г. след победа над Дейвид Хей. Владимир никога не успява да спечели титлата на WBC, тъй като тя е притежание на брат му Витали. Въпреки огромните суми, които им предлагат, братята Кличко никога не излизат един срещу друг на ринга, тъй като са дали обещание на родителите си да не го правят.

Владимир Кличко участва в 29 мача за световни титли, като през кариерата си е победил 9 настоящи или бивши световни шампиони, както и 12 непобедени боксьори. Владимир Кличко е шампион в продължение на 4382 дни от 2000 до 2003 година и от 2006 до 2015 година, което е рекорд в историята на тежката категория.

Владимир Кличко срещу Тайсън Фюри 
Ha 28 ноември 2015 британецът Тайсън Фюри сваля Владимир Кличко от върха в професионалния бокс, като пред 65 хиляди зрители на стадиона в Дюселдорф го побеждава убедително в 12 рунда с единодушно съдийско решение – 115:112, 115:112, 116:111. Така 39-годишният Кличко губи титлите си във версиите IBF, WBA, WBO и IBO след девет години, 7 месеца и 8 дни без загуба, успявайки да ги защити 19 пъти.

След месеци на преговори реваншът между тях е обявен на 6 април 2016 година, като двамата трябва да се срещнат на 9 юли в Манчестър Арена. На 24 юни Тайсън Фюри обявява, че мачът ще се отложи, тъй като контузва глезена си по време на спаринг.

Нова дата за двубоя е обявена за 29 октомври 2016 г. На 23 септември от щаба на британеца обявяват, че той не е „медицински годен“ за предстоящата среща.

На 12 октомври Тайсън Фюри принудително овакантява световните пояси на WBA, WBO и титлата на IBO, след като дава положителна допинг проба за кокаин, в резултат на което реваншът между Кличко и Фюри е отменен. След многократните провалени опити за организиране на реванш мениджърът на Кличко заявява, че никога повече не искат да преговарят с отбора на британеца.

Владимир Кличко срещу Антъни Джошуа 
Още същата вечер след победата на новия световен шампион на IBF Антъни Джошуа над Ерик Молина, Еди Хърн обявява мач между Кличко и Джошуа, насрочен за 29 април 2017 година. Двубоят се промотира като Битката на поколенията, поради голямата възрастова разлика между двамата (Антъни Джошуа е на 27 години, а Владимир Кличко – на 41) и се превръща в епична битка с множество обрати, която приключва в предпоследния 11 рунд. Британецът защитава световната си титла и печели овакантените WBA и IBO, след като зрелищно нокаутира Владимир Кличко пред рекордните 90 хиляди зрители на Уембли и милиони пред малките екрани.

На 3 август 2017 г. в интернет пространството Кличко оповестява своето решение да приключи кариерата си на професионален боксьор.

Впоследствие Владимир Кличко се занимава с писателска, преподавателска и предприемаческа дейност.

Професионални срещи

Източници

Външни препратки 
 Владимир Кличко в BoxRec

Световни шампиони в тежка категория
Украински професионални боксьори
Украински олимпийски шампиони
Украински боксьори
Родени в Семей